

Населені пункти та їхні частини

 Домбек — село в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Домбек — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Домбек — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Домбек — село в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Домбек — частина села Славсько-Дольне в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки